Het Zuid-Amerikaans kampioenschap voetbal onder 20 van 1985 was de 12e editie van het Zuid-Amerikaans kampioenschap voetbal onder 20, een CONMEBOL-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 20 jaar. Tien landen namen deel aan dit toernooi dat van 8 tot en met 30 januari 1985 in Paraguay werd gespeeld. Brazilië werd voor de derde keer winnaar.

Dit toernooi was tevens het kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap voetbal onder 20 van 1985. De nummers 1 tot en met 3 van de finaleronde van dit toernooi kwalificeerden zich voor het WK. Dat waren Brazilië, Colombia en Paraguay.

Groepsfase

Groep A

Groep B

Finaleronde

Voetbal in Paraguay
Voetbal in 1985
Zuid-Amerikaans voetbalkampioenschap mannen onder 20
Sportevenement in Paraguay